Lumsen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lumsen (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (11,9 ha)
Lumsen (Malingsbo socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (8,29 ha)
Lumsen (Svärdsjö socken, Dalarna), sjö i Falu kommun,  (10,2 ha)
Lumsen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (2,3 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn